Андрей Андреевич Дойников (24 ноября 1981, Москва) — российский перкуссионист, композитор, дирижёр.

Биография 
Начал заниматься музыкой в 6 лет. Окончил Школу имени Гнесиных по классам ударных инструментов и фортепиано, в 2004 — класс фортепиано в Российской академии музыки (класс Вл. М. Троппа), в 2005 — Московскую консерваторию (класс М. И. Пекарского). С осени 2008 аспирант и преподаватель Высшей школы музыки г. Детмольда, Германия (класс проф. П. Проммеля). Лауреат 1-й премии международного конкурса Classica Nova памяти Шостаковича в категории "Другие инструменты" в возрастной группе от 15 до 17 лет (Ганновер, 1997).

Концертная деятельность и творческие контакты 
Дойников выступал в ансамбле с такими музыкантами как Юрий Башмет, Мстислав Ростропович, Марк Пекарский, Алексей Любимов, Бобби МакФеррин, Марио Брунелло. Осенью 2006 в серии концертов оркестра Гнесинские виртуозы в Швейцарии и Германии Дойников успешно дебютировал как дирижёр.

Сочинения 
 Frolic-romance для маримбы соло (2007)
 Северные колыбельные для голоса и инструментального ансамбля (2007)

Киномузыка 
 «Черный монах» (1994) тел., реж. Л. Тимофеева;
 «Побег слонов из России» (2000) док., реж. С Быченко;
 «Десять заповедей» (2000) игр., реж. А Сильвестров;
 «Фрау Мария» (2001) док., реж. С Быченко;
 «Сущий рай» (2002) док., реж. С Быченко;
 «Шлю привет» (2002) аним., реж. С Быченко;
 «Доктор в небе» (2002) док., реж. С Быченко;
 «Георгий Жженов. Русский крест 1» (2002) док., реж. С Мирошниченко;
 «Георгий Жженов. Русский крест 2» (2004) док., реж. С Мирошниченко;
 «Георгий Жженов. Русский крест 3» (2005) док., реж. С Мирошниченко;
 «В ожидании рая» 2003 док., реж. С Быченко;
 «Солженицын на последнем плесе» (2005) док., реж. С Мирошниченко;
 «Рождённые в СССР: 21 год» (2005) (Granada TV) док., реж. С Мирошниченко;
 «Специальное средство» (2004) док., реж. А. Анаян;
 «Костяника» (2005) игр., реж. Д. Федоров;
 «Угольная пыль» (2006) док., реж. М. Мирошниченко;
 «Моя жена Люда» (2006) игр., реж. С. Бродский;
 «Великий полоз» (2007) игр., реж. А. Макеранец;
 «Бангладеш» (2007) док, реж И. Твердохлебов;
 «Широка Река» (2008) сер., реж. Д. Полторацкая;
 «Человек из меди» (2008) док., реж. М. Мирошниченко;
 «Кружева» (2008) сер., реж. Д. Полторацкая;
 «Слово» (2009) док., реж. С. Мирошниченко;
 «Крест в круге» (2009) худ., реж. Д. Федоров.

Педагогическая деятельность 
В настоящее время преподаватель класса ударных инструментов в Школе имени Гнесиных, дирижёр-ассистент оркестра Гнесинские Виртуозы.

Признание 
Лауреат международных конкурсов 
Classica Nova памяти Шостаковича (Ганновер, 1997) 
Симфония (Волгоград, 1998)
4-го конкурса исполнителей на ударных инструментах в Брно (Чехия)
Молодёжная премия Триумф (2001)
В составе творческой группы студии «Остров» — дважды лауреат премии «Золотой Орел», и др.

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20060929045741/http://www.mosconsv.ru/sn.phtml?id=4&back=639
 https://web.archive.org/web/20080115082619/http://dom.com.ru/event/2007/12/14/

Примечания 

Кинокомпозиторы России
Академические музыканты России
Ударники России
Выпускники Московской консерватории